SNX9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 595 амінокислот, а молекулярна маса — 66 592.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, ендоцитоз, ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки